Алваладе () — португальська власна назва.

Топоніми

Алваладе (Лісабон) — парафія.
 Алваладе (Сантіагу-ду-Касен) — парафія.